Мантеллы  — семейство земноводных из отряда бесхвостых.

Описание 
Общая длина представителей этого семейства колеблется от 3 до 10 см. Наблюдается половой диморфизм: у ряда видов самки крупнее самцов. Голова небольшая, морда заострённая или вытянутая. Глаза среднего размера, зрачки округлые. Туловище преимущественно стройное. На конечностях есть диски, с помощью которых земноводные передвигаются по вертикальной поверхности. Окраска у большинства видов ярких цветов.

Образ жизни 
Населяют тропические леса. В основном ведут наземный образ жизни, хотя некоторые виды являются водными или древесными. Активны в сумерках или утром, некоторые даже днём. Питаются мелкими беспозвоночными.

Размножение 
У этих лягушек внутреннее оплодотворение. Самец амплексусом схватывают сзади самку и вводит ей в клоаку спермотофоры, где и оплодотворяются яйца.

Токсичность 
Также, как и древолазы, благодаря поеданию токсичных насекомых вырабатывают кожный яд. Некоторые алкалоиды, входящие в состав яда, помимо обеспечения защиты от хищников, также защищают животное от кожных инфекций. При исключении из рациона ядовитых насекомых пропадает и токсичность кожи.

Распространение 
Являются эндемиками островов Мадагаскар и Майотта (Коморские острова).

Классификация 
На октябрь 2018 года в семейство включают 3 подсемейства, 12 родов и 224 вида:

Boophinae Vences et Glaw, 2001

  (78 видов)

Laliostominae Vences et Glaw, 2001

  (6 видов)
 
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

Mantellinae Laurent, 1946 

  (10 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (47 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (18 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (16 видов)
  (32 видов)

  (13 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (1 вид)

Галерея

Примечания

Литература 
 Laurent, 1946 : Mises au point dans la taxonomie des ranides. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines, vol. 39, p. 336-338.
 Glaw, Frank; Vences, Miguel (2007). A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar (3rd ed.). Cologne, Germany: Vences & Glaw Verlags. ISBN 978-3929449037. 
 Laurie J. Vitt, Janalee P. Caldwell: Herpetology, Fourth Edition: An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. 2013, Academic Press, ISBN 9780123869197, S. 503–504.
 D.R. Vieites, K.C. Wollenberg, F. Andreone, J. Köhler, F. Glaw & M. Vences (2009):Vast underestimation of Madagascar's biodiversity evidenced by an integrative amphibian inventory. 

Семейства земноводных